Ratowo (województwo mazowieckie)
 Ratowo (województwo kujawsko-pomorskie)